Long Point Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Long Point Island (Louisiana)
 Long Point Island (Maine)
 Long Point Island (Maryland)
 Long Point Island (New Jersey)
 Long Point Island (Vermont)